Le Cercle des poètes Zutiques, ou Zutistes, est un groupe de poètes de la fin du .
 Le Zut est un cabaret parisien du début du .
 Zut est le  album studio de Nicole Rieu, paru en 1981.
 ZUT est un groupe musical pour jeune public.
 Zut est une interjection courante.
 Zut est une localité de Croatie située dans la municipalité de Dvor, comitat de Sisak-Moslavina.
 Zut ou Žut est une île de Croatie.
 ZUT, acronyme de l'Université de technologie de Poméranie occidentale.